Klaverweide (televisieserie), een Nederlandse televisieserie uit 1975 en 1977
Klaverweide (Oostzaan), een straat, plein en winkelcentrum in Oostzaan
Klaverweide (Zwaagdijk-Oost), een winkelcentrum in Zwaagdijk-Oost